Vardar Skopje este o echipă de fotbal din Skopje, Macedonia. Ea joacă în primul eșalon macedonian de fotbal.În palmares au 8 titluri și 6 cupe.

Lotul curent 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

  
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Legături externe 
 Site oficial FK Vardar 
 Site-ul suporterilor 
 Informații despre club pe MacedonianFootball  
 Federația de Fotbal a Macedoniei 

v
v